The Heat (film), een film uit 2013
 The Heat (album), een album van Toni Braxton uit 2000